Хейл () — англоязычная фамилия и топоним.

Фамилия 
 Хейл, Алан (род. 1958) — американский астроном.
  (1950—2021) — американский юрист и политик, президент Нации Навахо (1995—1998).
  (род. 1939) — ирландский футболист, чемпион Ирландии в составе клуба «Уотерфорд» (1968—1970, 1972—1973).
  — канадская писательница.
  (1783—1882) — американский политик, член Палаты представителей (1845—1849).
 Хейл, Барбара (1922—2017) — американская актриса.
  (род. 1983) — американский писатель.
  (1677—1729) — английский и ирландский юрист, главный судья Суда казначейства Ирландии (1722—1725), отец Джона Хейла (1728—1806).
  (1933—2012) — американский бейсболист, игрок клубов Главной лиги бейсбола.
  (род. 1945) — британская юристка, председатель Верховного суда (2017—2020).
 Хейл, Брюс (1918—1980) — американский баскетболист и тренер.
 Хейл, Венди (род. 1987) — соломонская тяжелоатлетка.
  (1861—1946) — американский военный деятель, командир 6-го военного округа Армии США (1922—1925).
  — американский кинопродюсер, лауреат приза Джона Кассаветиса премии «Независимый дух» (1999) и премии Гильдии продюсеров Америки (2000).
  (1810—1865) — американский политик, член Палаты представителей (1859—1863, 1863—1865).
  (род. 1985) — американский сноубордист, бронзовый медалист чемпионата мира (2005) и Зимних экстремальных игр (2012) в кроссе.
  (1913—2001) — игрок в австралийский футбол, чемпион Викторианской футбольной лиги в составе клуба «Карлтон» (1938).
  (1922—2008) — британский пловец, чемпион Игр Британской империи в эстафете 3×110 ярдов комплексным плаванием (1950).
  (1928—2009) — американский математик, лауреат премии Шовене Математической ассоциации Америки (1965).
  (род. 1998) — австралийский бегун, победитель чемпионата Океании по лёгкой атлетике в эстафете 4×100 м (2019).
 Хейл, Дженнифер (род. 1972) — американская актриса и певица канадского происхождения.
 Хейл, Дженнифер (род. 1983) — канадская фристайлистка.
  (род. 1938) — австралийский гребец, участник Олимпийских игр (1960).
 Хейл, Джим — новозеландский дипломат, консул Новой Зеланди в Нидерландах (1961—1965).
  (1913—1985) — британский инженер и политик, член Палаты общин (1950—1951).
  (1614—1691) — английский политик, член Палаты общин (1654—1661).
  (1728—1806) — британский военный деятель, командующий гарнизоном Лимерика (1770—1775) и Лондондерри (1776—1806), сын Бернарда Хейла.
  (1806—1873) — американский политик и дипломат, член Палаты представителей (1843—1845) и Сената (1847—1853, 1855—1865), посланник США в Испании (1865—1869).
  (1831—1905) — американский политик, член Палаты представителей (1885—1887).
  (1923—1999) — британский историк и переводчик, обладатель Медали Серены Британской академии (1986).
  (род. 1953) — американский бейсболист, игрок клубов Главной лиги бейсбола.
  (1850—1923) — американский пожарный, президент Международной ассоциации начальников пожарной охраны (1889).
 Хейл, Джордж Эллери (1868—1938) — американский астроном, изобретатель спектрогелиографа.
  (1894—1945) — американский бейсболист, игрок Главной лиги бейсбола в составе клуба «Сент-Луис Браунс».
 Хейл, Джорджия (1905—1985) — американская актриса немого кино.
  (род. 1995) — новозеландский игрок в регбилиг, участница кубков мира по регбилиг (2017) и регбилиг-9 (2019) в составе национальной сборной.
  (род. 1961) — американский дипломат, посол США в Иордании (2004—2008), Ливане (2013—2015) и Пакистане (2015—2018).
 Хейл, Дэвид (род. 1981) — американский хоккеист.
  (род. 1984) — игрок в австралийский футбол, чемпион Австралийской футбольной лиги в составе клуба «Хоторн» (2013—2015).
  (род. 1987) — американский бейсболист, игрок клубов Главной лиги бейсбола.
  (род. 1947) — игрок в американский футбол в составе клуба Национальной футбольной лиги «Чикаго Беарз».
  (род. 1969) — австралийский политик, член Палаты представителей (2007—2010).
  (род. 1950) — австралийский спортивный стрелок, чемпион Игр Содружества в стендовой стрельбе из ружья (1994).
  (1934—2001) — американский лингвист, президент Лингвистического общества Америки (1994).
  (род. 1966) — игрок в американский футбол в составе клуба Национальной футбольной лиги «Баффало Биллс».
  (1898—2000) — британская детская писательница и иллюстратор.
  (1909—1977) — британский критик и драматург, глава подразделения пропаганды Управления специальных операций.
  (1941—2019) — канадский хоккеист, игрок Национальной хоккейной лиги в составе клуба «Филадельфия Флайерз».
  (1902—1985) — британский политик, член Палаты общин (1945—1968).
 Хейл, Лиззи (род. 1984) — американская рок-певица.
 Хейл, Лилиан (1880—1963) — американская художница, жена Филиппа Лесли Хейла.
 Хейл, Луиз Клоссер (1872—1933) — американская актриса, драматург и новеллист.
 Хейл, Люси (род. 1989) — американская певица и актриса.
 Хейл, Мейсон (1928—1990) — американский лихенолог.
  (род. 1955) — американская гандболистка, участница Олимпийских игр (1984).
  (1609—1676) — английский юрист, председатель Суда королевской скамьи (1671—1676).
  (1811—1895) — британский и австралийский англиканский священник, епископ Перта (1857—1875) и Брисбена (1875—1885).
 Хейл, Натан (1755—1776) — американский солдат, участник Войны за независимость.
  (1784—1863) — американский журналист.
  (1860—1941) — американский политик, член Палаты представителей (1905—1909).
  (1908—1988) — американская писательница.
  (1908—1980) — американский бейсболист, игрок клубов Главной лиги бейсбола.
  (1910—1996) — американский предприниматель и спортивный функционер, председатель организационного комитета зимних Олимпийских игр 1960 года.
  (род. 1975) — игрок в американский футбол в составе клуба Национальной футбольной лиги «Нью-Йорк Джайентс».
 Хейл, Рич (род. 1985) — американский боец смешанного стиля.
  (1670—1728) — британский врач, член Коллегии врачей (с 1716) и Королевского общества (с 1721).
  (1807—1883) — британский политик, член Палаты общин (1836—1857).
  (1822—1881) — американский юрист и политик, член Палаты представителей (1865—1867, 1873—1875).
  (1889—1976) — американский политик, председатель Палаты представителей штата Мэн (1929—1930), член Палаты представителей США (1943—1959).
  (род. 1998) — британский футболист, обладатель Кубка Лиги Ирландии в составе клуба «Дерри Сити» (2018).
  (род. 1966) — британский боксёр, чемпион Великобритании и Содружества наций в 1-м полусреднем весе (1994—1995).
  (род. 1964) — британский композитор и музыкант, лауреат Игровой премии BAFTA (2012).
  (1787—1866) — американский политик, член Палаты представителей (1817—1819).
  (1968—2017) — американский игрок в поло, победитель Открытого чемпионата США (2000).
  (род. 1993) — британский регбистка, участница Кубка мира в составе сборной Уэльса (2017).
  (1902—1959) — британский актёр, режиссёр и сценарист.
  (1816—1862) — американский политик, депутат Временного Конгресса КША (1861—1862).
  — британский ориентировщик, чемпион Великобритании (1988—1990).
  (1896—1974) — американский бейсболист, игрок клубов Главной лиги бейсбола.
  (1823—1891) — американский политик, губернатор штата Нью-Гэмпшир (1883—1885).
  — американский дипломат, посол США в Федеративных Штатах Микронезии (2004—2007).
  (1832—1909) — британский военный врач, кавалер Креста Виктории за участие в осаде Севастополя.
 Хейл, Тони (род. 1970) — американский актёр.
  (1848—1907) — американский архитектор, ряд работ которого включены в Национальный реестр исторических мест.
  (1765—1848) — американский предприниматель и политик, член Палаты представителей (1809—1811, 1813—1817).
  (1809—1874) — американский юрист и политик, генеральный прокурор штата Мичиган (1851—1854).
  (1837—1885) — американский юрист и политик, губернатор территории Вайоминг (1882—1885).
  (1849—1928) — американский классицист, президент Американской филологической ассоциации (1893).
  (1857—1949) — британский врач, президент Королевского медицинского общества (1922—1924).
  (1874—1944) — американский педагог, президент Университета штата Теннесси (1912—1943).
  (1931—2020) — американский теле- и кинорежиссёр.
  (1791—1872) — британский предприниматель, политический и общественный деятель, лорд-мэр Лондона (1864—1865).
  (1914—2009) — американский политик, член Палаты представителей (1967—1980).
 Хейл, Филипп Лесли (1865—1931) — американский художник.
 Хейл, Фиона (1926—2014) — американская актриса.
  (1883—1931) — американский юрист и политик, член Палаты представителей (1925—1931).
 Хейл, Фред Харольд (1890—2004) — американский долгожитель.
  (род. 1979) — футболист с Соломоновых Островов, игрок национальной сборной по пляжному волейболу.
  (1844—1912) — канадский политик, член Палаты общин (1887—1904).
  (1855—1934) — американский архитектор, ряд работ которого включены в Национальный реестр исторических мест.
  (1874—1963) — американский политик, член Сената (1917—1941).
 Хейл, Холли (род. 1990) — победитель конкурса красоты Мисс Вселенная Великобритания (2012).
  (род. 1957) — американский социоантрополог, президент Ассоциации латиноамериканский исследований (2006—2007).
  (род. 1964) — американский бейсболист, игрок клубов Главной лиги бейсбола.
  (род. 1974) — американская писательница.
  (1800—1875) — канадский политик, член Законодательного собрания провинции КанадаNancy Hale (1841—1847).
 Хейл, Эдвард (1822—1909) — американский пастор, редактор, историк и писатель (отец Филиппа и Эллен Хейл).
  (1839—1922) — американский военный деятель, журналист и дипломат, посол США в Коста-Рике (1913—1917).
  (род. 1947) — австралийский гребец, победитель Королевской регаты Хенли в одиночках (1976).
 Хейл, Эллен (1855—1940) — американская художница.
  (1836—1918) — американский политик, член Палаты представителей (1869—1879) и Сената (1881—1911).

  (род. 1997) — британский регбист, чемпион Англии в составе клуба «Сарасинс» (2019).
  (род. 1962) — британский бегун, чемпион Великобритании в беге на 3000 м с препятствиями (1984), победитель Чикагского марафона (1989).
  (род. 1980) — британский театральный режиссёр.

Топоним 
 
 Хейл — населенный пункт в штате Миннесота.
  — малый город в округе Корнуолле в Великобритании.

Примечания

См. также 
 Хейли